Саут Хејвен има више значења:
 Саут Хејвен (Индијана)
 Саут Хејвен (Мичиген)
 Саут Хејвен (Канзас)
 Саут Хејвен (Минесота)